ТСХ — многозначная аббревиатура:
 ТСХ — Творческий союз художников (России)
 ТСХ — тонкослойная хроматография

См. также 
 ТСХА — Тимирязевская сельскохозяйственная академия
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей